

Patronyme 

 Alexandre Gaumont-Casias (1984-), volleyeur canadien 
 Dominique Gaumont (1953-1983), guitariste français 
 Édouard Gaumont (1915-2008), homme politique français 
Jean-Baptiste de Gaumont (1663-1750), magistrat et administrateur français 
 Léon Gaumont (1864-1946), inventeur et industriel français 
 Marcel Gaumont (1880-1962), sculpteur français
 Philippe Gaumont (1973-2013), coureur cycliste français.

Toponyme 

 Le Gaumont, ruisseau français du Massif central 
 Gaumont-Opéra, complexe cinématographique parisien 
 Gaumont-Palace, cinéma parisien aujourd'hui disparu 
 Gaumont-Palace de Toulouse, cinéma de Toulouse
 Gaumont State Cinema, salle de Londres

Nom d'entreprises 
 Gaumont, société cinématographique française fondée par Léon Gaumont en 1895 
 Gaumont British Picture Corporation filiale anglaise active de 1905 à 1941 
 Gaumont Buena Vista International, coentreprise de distribution, détenue conjointement par Gaumont et Disney
 Les cinémas Gaumont Pathé, coentreprise des groupes Gaumont et Pathé
Patronyme français